Christine Arron, Frans atlete
Henck Arron, Surinaams politicus